Рейниер Корнелис Бакёйзен ван ден Бринк (, 11 сентября 1911 — 1 мая 1987) — нидерландский ботаник.

Биография 
Рейниер Корнелис Бакёйзен ван ден Бринк родился 11 сентября 1911 года.

Он изучал ботанику в Утрехтском университете. В 1943 году Рейниер Корнелис получил докторскую степень в Утрехтском университете с диссертацией по малайзийским растениям семейства Меластомовые. Бакёйзен ван ден Бринк описал более 300 видов растений.

Рейниер Корнелис Бакёйзен ван ден Бринк умер в Лейдене 1 мая 1987 года.

Научная деятельность 
Рейниер Корнелис Бакёйзен ван ден Бринк специализировался на семенных растениях.

Примечания

Ссылки 
 Nationaal Herbarium Nederland: Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink Jr

Ботаники по алфавиту
Ботаники Нидерландов